

Geografia 
 Vila – villaggio della parrocchia di Encamp (Andorra)
 Vila – comune del dipartimento di Castellanos (Argentina)
 Vila – freguesia di Melgaço (Portogallo)

Persone 
 Arben Vila – ex calciatore albanese
 Artan Vila – ex calciatore albanese
 Dídac Vilà – calciatore spagnolo
 Emiljano Vila – calciatore albanese
 Francisco Vila – ciclista su strada spagnolo
 Jonathan Vila – calciatore spagnolo
 Lorenco Vila – calciatore albanese
 Santi Vila – politico spagnolo

Mitologia
 Vila (folklore) – creatura della mitologia slava

Architettura
 Vila (architettura) – maso ladino